Села:
 Носівці — Вінницька область, Гайсинський район
 Носівці — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район

Див. також 
 Носківці